Desa Tanjungsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 110,68), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 110,13), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 110,16), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 110,19), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,74), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 109,66), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,20, long 111,11), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,72, long 109,62), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,75, long 108,33), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,80, long 108,33), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,48, long 108,47), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,93, long 111,02), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,63, long 111,30), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 111,28), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,13, long 110,12), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 107,22), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,90, long 107,80), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,62, long 107,14), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,62, long 107,48), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,27, long 107,16), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,36, long 106,42), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,16, long 107,43), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,06), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,64, long 110,97), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,00), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 111,57), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,60), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,96), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 111,12), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,80, long 113,40), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,37, long 112,65), 
 Desa Tanjungsari (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar